Banović ist der Familienname folgender Personen:

 Anita Banović (* 1984), kroatische Leichtathletin 
 Igor Banović (* 1987), kroatischer Fußballspieler
 Ivica Banović (* 1980), kroatischer Fußballspieler
 Marko Banović (* 1967), kroatischer Ruderer
 Marko Banović (Fußballspieler) (* 1996), montenegrinischer Fußballspieler
 Petra Banović (* 1979), kroatische Schwimmerin
 Zoran Banović (* 1974), montenegrinischer Fußballtorhüter und Torwarttrainer

Siehe auch:
 Banowitz